Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Korea Open 2015 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla česká tenistka Karolína Plíšková, která zvolila start na paralelně probíhajícím tokijském Toray Pan Pacific Open.

Vítězkou dvouhry se stala nejvýše nasazená Irina-Camelia Beguová z Rumunska, když ve finále zdolala překvapení turnaje nenasazenou běloruskou tenistku Aljaksandru Sasnovičovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–1. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Po utkání pak při slavnostním ceremoniálu Beguová odvětila: „Jsem šťastná, že jsem vyhrála svůj druhý titul na okruhu WTA. Snažím se na sobě pracovat a zdá se mi, že jsem se od toho prvního titulu dost zlepšila. Odehrála jsem spoustu zápasů a díky tomu nasbírala řadu cenných zkušeností, které jsou potřebné. Přijde mi, že jsem teď více konzistentní a cítím se na kurtu pohodlně.“

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Korea Open
Sport v Jižní Koreji v roce 2015
WTA Tour 2015